Le bruit aérien ou pollution sonore aérienne est l'ensemble des bruits provenant de la circulation aérienne et ressenti par la population locale comme une pollution sonore.

Voir aussi 
 Nuisance aérienne
 Isolation phonique
 Restrictions des vols de nuit

Pollution sonore